Hodi Ferenc (1950-2011) je rođen u Novom Sadu.

Život i rad 
Hodi Ferenc 1971. godine  završava srednju umetničku školu/odsek dizajn. Jedno vreme radi u štampariji kao grafički dizajner. Do 2010 godine ostvaruje samostalne i kolektivne izložbe.

Dela mu se nalaze u privatnim kolekcijama sirom sveta: Kanada, SAD, Francuska, Belgija, Italija.. Sigurno jedan od najznacajnih evropskih slikara kosmosa i fantastike. Kako to reče g-din Draško Redžep u jednom od svojih osvrta na Hodijev rad: “ Sumnje nema, visok stepen Hodijeve metafizičke i slikarske pronicljivosti može,danas i ovde i jos ponegde, da se meri jedino sa vlastitom pretpostavkom o veličanstvenom i užasavajućem beskraju kosmosa.“.

Samostalne i kolektivne izložbe 
 1974. god. otvara prvu samostalnu izlozbu u Novom Sadu.
 
 1983. god.  studijski boravak u Italiji.
 
 1985. god. kolektivna izložba u Novom Sadu.
 
 1986. god. druga samostalna izlozba u Novom Sadu.
 
 1992. god. treća samostalna izložba u Novom Sadu.

 1996. god. četvrta samostalna izlozba u Novom Sadu u Studiu M.
 
 1996. god. kolektivna izložba u Beogradu.
 
 1996. god. u galeriji VID peta samostalna izložba.
 
 1997. god. šesta samostalna izlozba.
 
 1998. god. Prnjavor kolektivna izložba.
 
 1999. god. samostalna izložba u SKC sedma po redu.
 
 1999. god. samostalna izložba u zgradi FORUMA.
 2001. god. kolektivna izložba na SPENS-u.
 
 2002. god. kolektivna izložba u hotelu PARK.
 2010. god. poslednja samostalna izložba Hodija Frenca u muzeju VOJVODINE.

Spoljašnje veze 
 Prostor art magacin

Рођени 1950.
Умрли 2011.
Новосађани